Die Rocky Mountain Open 2011 fanden vom 14. bis 19. März 2011 in Calgary, Kanada statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Kategorie International 35. Es war mit 35.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Daryl Selby, der in diesem Jahr nicht erneut antrat. Im Finale traf David Palmer auf Laurens Jan Anjema, den er mit 11:7, 5:11, 4:11, 11:7 und 11:6 bezwang.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Andrew McDougall einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 
PSA World Tour 2010/11
Squashturnier in Calgary